

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Cupel est un village de la powiat de Białobrzegi ;
 Cupel est un village de la powiat de Legionowo ;
 Cupel est un village de la powiat d'Ostrołęka.